De Asian Club Championship 1969 (eigenlijk: Aziatisch Toernooi voor landskampioenen) was de tweede editie van de Asian Champions Cup. Het toernooi begon op 15 januari 1969 en eindigde met de finale op 30 januari 1969. Maccabi Tel Aviv FC won het toernooi voor de eerste keer.

Uitslagen

Groepsfase

Groep A 

alle wedstrijden werden gespeeld in Bangkok, Thailand

Groep B 

alle wedstrijden werden gespeeld in Bangkok, Thailand

Halve finale

Om derde plaats

Finale 

Voetbal in 1969
Asian Club Championship